Lijst van Griffoendors#Dennis Krauwel - een personage uit de Harry Potter-boekenreeks van J.K. Rowling
 Dennis Krauwel (vechtsport) - een Nederlandse vechtsporttrainer van SuperPro